Character (album), een muziekalbum uit 2005 van de Zweedse metalband Dark Tranquillity
 Characters (John Abercrombie), een muziekalbum uit 1977 van John Abercrombie
 Characters (Stevie Wonder), een muziekalbum uit 1987 van Stevie Wonder

Zie ook 
 Karakter